Finag je industrijsko poduzeće iz Garešnice. Bavi se proizvodnjom građevnog materijala. Po pravnom obliku je dioničko društvo. Zapošljava 192 radnika. Tijekom višegodišnjeg djelovanja ostvarilo zavidne poslovne rezultate što potvrđuju mnogobrojna priznanja i nagrade, među kojima Zlatna plaketa Županijske komore Bjelovar za najuspješnije društvo u županiji 1997.

Proizvodni program Finaga su opekarski proizvodi, proizvodi građevne stolarije, polumontažne gredice, pilanski prerađeno drvo i krovna rezana građa. Dio Finagove proizvodnje završava u izvoz.

Opekarska proizvodnja je duge tradicije, koja datira još iz 1864. godine. Opekarski proizvodi koje Finag proizvodi su šuplja opeka, blokovi okomitih šupljina, ispune za međukatne konstrukcije. Proizvodi udovoljavaju marku čvrstoće 200. 

Građevinska stolarija koju Finag izrađuje su ulazna vrata, sobna vrata unutarnja furnirana, prozori i balkonska "izo"-vrata te prozore i balkonska vrata sa žaluzinama tipa "krilo na krilo". Proizvodi su od jelovine.

Sporedna djelatnost Finaga je lovstvo. Gospodari lovištem od 4500 ha u kojem uzgajaju divlju svinju, jelena običnog, jelena lopatara i srneću divljač, a za klijente organiziraju komercijalne lovove na tu divljač.

Druga sporedna djelatnost Finaga je uzgoj slatkovodne ribe i mlađi u suradnji s Ribogojilištem Riba d.d. iz Kaniške Ive, a treća je trgovina i ugostiteljstvo.

Izvori 

Bjelovarsko-bilogorska županija
Građevinarstvo
Hrvatske tvrtke
Garešnica